Светлана Кэпэцынэ (Svetlana Căpățină) (02.10.1969-25.01.2022) — молдавский политический деятель, депутат парламента.

Родилась 02.10.1969 в г. Орхей (Оргеев).

Окончила Оргеевское педагогическое училище (1984—1988) и Молдавский университет европейских исследований (2013—2017).

В 1988—1992 гг. учитель начальных классов Оргеевской средней школы. Затем до 2021 года работала в Оргеевском районном отделе образования в должностях от методиста до главного специалиста.

С 2017 года первый секретарь районного комитета Коммунистической партии Молдовы.

Избрана депутатом парламента Молдовы 11 июля 2021 года по спискам блока коммунистов и социалистов.

Умерла 25 января 2022 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Её депутатский мандат перешёл к следующему в списке БКС кандидату Александру Нестеровскому.

Семья — муж и трое детей.

Источники 
 https://trm.md/ro/social/deputata-svetlana-capatina-a-incetat-din-viata
 https://www.moldovacurata.md/candidat-svetlana-capatina-pcrm-1-1304
 https://www.ipn.md/ro/s-a-stins-din-viata-deputata-svetlana-capatina-7967_1087379.html
 https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/1084/language/fr-FR/Default.aspx

Депутаты парламента Молдавии
Умершие от COVID-19 в Молдавии